Die Football League First Division 1954/55 war die 56. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 21. August 1954 und endete am 30. Mai 1955.

FC Chelsea gewann mit vier Punkten Vorsprung vor den Verfolgern Wolverhampton Wanderers, FC Portsmouth und AFC Sunderland erstmals in seiner Vereinsgeschichte die englische Meisterschaft. Von den beiden Aufsteigern FC Everton und Leicester City konnten nur der Klub aus Everton die Klasse halten; mit Leicester musste Sheffield Wednesday den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Birmingham City und Luton Town ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||20
||22
||20
||25
||23
||28
||22
||26
||30
||24
||22
||20
||23
||23
||22
||27
||21
||24
||26
||24
||26
||30

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft des FC Chelsea 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1954/55 für den FC Chelsea in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Barry J. Hugman: The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. ISBN 1-85291-585-4.
 Scott Cheshire: FC Chelsea. A Complete Record, 1905–1991. Breedon, Derby 1991, ISBN 0-907969-87-9 (Breedon Books Sport).

Weblinks 
 England 1954-55 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1954/55
Fußballsaison 1954/55